Mullem steht für:

 eine Teilgemeinde der Stadt Oudenaarde

Mullem ist der Familienname von:
 Dirck Mullem (* vor 1550; † um 1604), Buchdrucker und Verleger
 Sani van Mullem (* 1977), niederländischer Jazzmusiker